Капчинский — фамилия:

 Капчинский, Илья Михайлович (1919—1993) — советский физик, сын М. Я. Капчинского.
 Капчинский, Михаил Яковлевич (1889—1981) — советский кинорежиссёр, директор фильмов, организатор кинопроизводства.
 Капчинский, Олег Иванович (род. 1972) — литератор, кандидат исторических наук, правнук М. Я. Капчинского.